Bolivia
 Potosí – capoluogo del dipartimento di Potosí
 Huayna Potosí – montagna della Bolivia
 Colombia
 Potosí – comune del dipartimento di Nariño
 Messico
 San Luis Potosí – capitale dello stato omonimo
 Nicaragua
 Potosí – comune del dipartimento di Rivas
 Stati Uniti d'America
 Potosi – città della contea di Washington, Missouri
 Potosi – census-designated place della contea di Taylor, Texas
 Potosi – città della contea di Grant, Wisconsin